Ireland Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Ireland Lake (British Columbia), im qathet Regional District
 Ireland Lake (Manitoba), in der Division No. 23
 Ireland Lake (Ontario), im Algoma District
 Ireland Lake (Saskatchewan), in der Division No. 18

in den Vereinigten Staaten:
 Ireland Lake (Indiana), im Dubois County
 Ireland Lake (Kalifornien), im Tuolumne County